Макс Иоганн Фридрих Паули (; 1 июня 1907, Вессельбурен, Германская империя — 8 октября 1946, Хамельн) — штандартенфюрер СС, военный преступник, комендант концлагерей Штуттгоф и Нойенгамме.

Биография 
Макс Паули родился 1 июня 1907 года в семье владельца магазина хозтоваров. После окончания школы в Вессельбурене выучился на продавца. После смерти отца в 1928 году он взял на себя управление магазином. В 1930 году женился на дочери скотопромышленника, у супругов в браке родилось пятеро детей. Его жена умерла в августе 1944 года.

1 декабря 1928 года вступил в НСДАП (билет № 106204) и Штурмовые отряды (СА). В начале мая 1930 года перешёл из СА в СС (№ 5448). Среди национал-социалистов его считали «старым бойцом». В последующие годы в результате многочисленных нападений был несколько раз арестован и на основании нарушения общественного порядка был приговорён в 1932 году к семимесячному тюремному заключению. Весной 1936 года окончил полицейский учебный курс в . Потом возглавил 2-й  53-го штандарта СС в Рендсбурге. С 1 февраля 1937 года возглавил 71-й штандарт СС в Данциге. 

После окончания 14-го учебного курса для офицеров СС в Дахау был назначен начальником штаба в недавно созданном . На этой должности был ответственным за уничтожение 1400 психически больных людей. Чуть позже получил контроль за всеми лагерями для интернированных, расположенными в Польском коридоре. С октября 1939 года возглавлял специальный лагерь СС Штуттгоф неподалёку от Данцига. 

20 февраля 1942 года официально был назначен комендантом концлагеря Штуттгофа и присоединился к отрядам СС «Мёртвая голова». Кроме того, он также был принят 30 января 1942 года в Войска СС и стал штурмбаннфюрером СС резерва. В начале сентября 1942 года стал комендантом концлагеря Нойенгамме и занимал этот пост до мая 1945 года. За время его руководством в лагере были совершены многочисленные военные преступления такие как  и казнь 58 мужчин и 13 женщин из .

После войны 
30 апреля 1945 года бежал во Фленсбург, а осенью того же года был арестован в Вессельбурене, где жил вместе с невесткой и детьми. Вместе с другими сотрудниками лагеря был обвиняемым на , проведённом британским военным трибуналом в Гамбурге. Паули вменялось плохое питание и неправильное размещение заключённых в лагере и отдельные акты убийства. 3 мая 1946 года был приговорён к смертной казни через повешение. 8 октября 1946 года приговор был приведён в исполнение в тюрьме Хамельна.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Коменданты концлагерей
Служащие концлагеря Штуттгоф
Служащие концлагеря Нойенгамме
Казнённые в 1946 году